O circuito integrado TTL 7461 é um dispositivo TTL encapsulado em um invólucro DIP de 14 pinos que contém três expansores AND de três entradas cada para o CI 74H52.

Ligações externas
-Diagrama do TTL 7461

Série 7400